L'edizione 1958 della DDR-Oberliga vide la vittoria finale dell'ASK Vorwärts Berlino.

Capocannoniere del torneo fu Helmut Müller (SC Motor Jena), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 ASK Vorwärts Berlino campione della Germania Est 1958.
 SC Chemie Halle e BSG Rotation Babelsberg retrocesse in DDR-Liga.

Calcio nel 1958
1958